Павловское се́льское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Павловское» — муниципальное образование  со статусом сельского поселения в Каргопольском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствует административно-территориальным единицам в Каргопольском районе — Калитинский, Лодыгинский и Павловский сельсоветы.

Административный центр — посёлок Пригородный.

География 
Павловское сельское поселение занимает в центр, восток и юг Каргопольского района Архангельской области. Граничит с Каргопольским городским поселением, а также Печниковским, Ухотским, Ошевенским, Приозёрным сельскими поселениями Каргопольского района, а также с Коношским и Няндомским районами. 

На территории поселения находится озёра: Лача, Калистое, Иваново, Калково, Святое, Запольское, Лебяжье, реки: Онега, Кинема, Ковжа, Ольга, Ольжинка, Пиньдеша, Югондыш, Кортыша, Девичий, Большая Хосима, Шоршма.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Первоначально в 2004 году планировалось создать 3 поселения: Калитинское сельское поселение (административный центр — деревня Калитинка), Лодыгинское сельское поселение (административный центр — деревня Казаково) и собственно Павловское сельское поселение (административный центр — посёлок Пригородный).

В Надпорожье найдены две бронзовые подвески и серебряный дирхем, отчеканенный в первой четверти X века.

В Платёжной книге XVI века названа «волость Павловская в Окологороде», в которой числилось «57 деревень да 5 селищ». Надпорожская волость в XVI веке занимала значительную территорию (около 30 км) по обоим берегам реки Онеги, а также окрестности истока реки Чучексы. В процессе складывания поселенческой структуры данной волости возникло два погоста. Погосты объединили две больших группы селений: Надпорожское сообщество и Ольховское сообщество.

С XVII века, после выделения Ольховской волости, Надпорожская волость Каргопольского уезда являлась самостоятельной административной единицей, с 1860-х годов она состояла только из одного Надпорожского сельского общества.

В деревне Манушкина, располагавшейся на берегу небольшого озерка Манушкинская ляга, в начале XIX века находилось Павловское волостное правление. Здесь же было правление Павловского сельсовета до середины 1930-х годов, когда оно было переведено в город Каргополь. 

В 1929 году Надпорожская волость была преобразована в Надпорожский сельский совет.

В 1967 году Надпорожский сельсовет был ликвидирован, а его населённые пункты вошли в состав Павловского сельского совета.

Население 

Численность населения муниципального образования на 01.01.2011 года составляет 2138 человек. В 2010 году было 2638 человек. В 2005 году в поселении было 2646 человек.

Экономика 
Сельское хозяйство и лесозаготовка. 2 школы: МОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»; МОУ «Казаковская начальная школа — детский сад».

Традиционные праздники 
 12 июля, праздник Нокольской стороны «Петров день» (д. Морщихинская)
 2 августа, праздник Калитинской стороны «Ильин день» (д. Большая Кондратовская)

Состав сельского поселения

См. также 
 Лачские говоры
 Вологодская группа говоров
 Веретье (культура)
 Список населённых пунктов Каргопольского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Калитинского сельсовета Каргопольского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)
 Подчинённые пункты Лодыгинского сельсовета Каргопольского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)
 Подчинённые пункты Надпорожского сельсовета Каргопольского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)
 Подчинённые пункты Павловского сельсовета Каргопольского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Карты 
 Топографическая карта P-37-89,90_ Каргополь

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Каргопольского района
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году